A YB Music é uma gravadora independente baseada em São Paulo. Foi lançada em 1999 com lançamentos no mercado fonográfico de artistas da nova geração musical brasileira e de nomes resgatados da história.

Seu catálogo abrange vertentes diversas da música independente incluindo hip hop paulista (Lurdez da Luz, Mamelo Sound System), samba-rock (Trio Mocotó, Clube do Balanço), música erudita brasileira (Quarteto Camargo Guarnieri, Sujeito a Guincho, Eliane Tokeshi e Guida Borghof), artistas da nova cena paulistana  (Tulipa, Romulo Fróes, Blubell, Passo Torto, Instituto), do mangue beat (a gravadora foi responsável pelo primeiro CD do Nação Zumbi após a morte de seu porta-voz Chico Science) e de fusão de ritmos regionais e contemporâneos como Siba, Felipe Cordeiro, Alessandra Leão.

A YB Music entrou também no novo cinema brasileiro ao lançar a trilha do Instituto para o filme O Invasor de Beto Brant e compondo como produtora de música original as trilhas sonoras originais de O Redentor (2004), A Mulher do meu Amigo (2008), A Mulher Invisível (2009), Garcia (2010), O Homem do Futuro (2011) e das séries televisivas Magnífica 70 (2015) e Reality Z (2020).

A gravadora recebeu prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte - Prêmio APCA de 2001 com o álbum "Samba Rock" (Melhor Grupo - Trio Mocotó),  APCA de 2006, com "Samba Power" (Melhor Álbum - Nereu Mocotó e Swing),  APCA de 2012 com  Badi Assad  (Melhor Compositora) e da PPM-  Prêmio Profissionais da Música como Melhor Editora (2016), Melhor Gravadora (2017, 2018)

Discografia 

(Artista - Álbum)

1. Rica Amabis - Sambadelic (1999)

2. Andrea Marquee - Zumbi (1999)

3. Sujeito a Guincho - Die Klarinetmaschine (1999)

4. Vários Artistas - Baião de Viramundo (2000)

5. Nação Zumbi - Rádio S.Amba (2000)

6. Mamelo Sound System – Mamelo Sound System (2000)

7. Nouvelle - Free Bossa (2000)

8. Bojo - Carlos (2000)

9. João Parahyba] - Kyzumba (2000)

10. Walter Franco - “ Tutano” (2001)

11. Trio Mocotó - Samba Rock (2001)

12. Bolão - Back 2 Bahia (2001)

13. Quinta - Sala de Estar (2001)

14. Duo Quanta - Duo Quanta (2001)

15. Anvil FX - Miolo (2002)

16. Mo'jama - Pulsação (2002)

17. Tuca Fernandes & Quinteto Delas - Luar – Canções Arrigo Barnabé (2002)

18. Quarteto Camargo Guarnieri - Quarteto Camargo Guarnieri (2002)

19. Instituto - Coleção Nacional (2002)

20. Vários - Trilha Sonora: O Invasor (2002)

21. Bonsucesso Sambaclube - Bonsucesso Sambaclube (2002)

22. Curumin - Achados e Perdidos (2003)

23. Comadre Fulozinha - Tocar na Banda (2003)

24. Maria José Carrasqueira - Ernesto Nazareth (2003)

25. Frank Jorge - Vida de Verdade

26. Belô Velloso - Grandes Clássicos Vol. 1 (2003)

27. Duo Clarones - Duo Clarones (2003)

28. Flu - No Flu do Mundo (2003)

29. Vários - Trilha Sonora do Filme: Amarelo Manga (2003)

30. Mamelo Sound System] - Urbália (2003)

31. Trio Mocotó - Beleza Beleza Beleza (2004)

32. Arthur de Faria - Música para bater pezinho (2004)

33. Che - Sexy 70 (2004)

34. Vários - Trilha Sonora: Redentor (filme) (2004)

35. Os poEts - Música legal com letra bacana (2004)

36. Instituto e DJ Dolores] - “Trilha: Narradores de Javé”

37. Maskavo - O Som que Vem da Luz do Sol (2005)

38.  Nereu Mocotó & Swing - Samba Power (2005)

39. Mamelo Sound System - Operação Parcel ou Remixália (2005)

40. Instituto - Coleta Seletiva (2005)

41. Clara Moreno - Morena Bossa Nova (2005)

42. Elisa Fukuda & Giuliano Montini - De Villa Lobos a Brahms (2006)

43. Mariana Aydar - Brasil Sons e Sabores (2006)

44. Marcelo Quintanilha & Vânia Abreu - Pierrot & Colombina (2006)

45. Mamelo Sound System -  Velha Guarda 22 (2006)

46. Z'África Brasil - Tem Cor Age ( 2006)

47. Rômulo Fróes - Cão (2006)

48. Divina Caffé - Divina Caffé 2 (2006)

49. Turbo Trio - Baile Bass (2007)

50. Instituto - Ossário (2007)

51. Estela Cassilatti - Peixes = Pássaros (2008)

52. Curumin - JapanPopShow (2008)

53. Bruno Morais - A vontade superstar (2009)

54. Rômulo Fróes - No chão sem o chão (2009)

55. Clube do Balanço - Pela Contramão (2009)

56. Lulina - Cristalina (2009)

57. Lucas Santtana - Sem Nostalgia (2009)

58. Geração SP - Geração SP (2010)

59. Juliana R - Juliana R (2010)

60. Roger W. Lima - 8 Musiquinhas & 1 Acalanto (2010)

61. Tulipa Ruiz - Efêmera (2010)

62. Nina Becker - Vermelho (2010)

63. Nina Becker - Azul (2010)

64. Che - Papagaio's Fever (2010)

65. Leo Cavalcanti - Religar (2010)

66. Blubell - Eu Sou Do Tempo Em Que A Gente Se Telefonava (2011)

67. Bruno Batista - Eu Não Sei Sofrer Em Inglês68. Rômulo Fróes - Um Labirinto Em Cada Pé (2011)

69. Pélico - Que Isso Fique Entre Nós (2011)

70. Eliane Tokeshi e Guida Borghoff - Guerra-Peixe: Obras Para Violino e Piano (2011)

71. Dan Nakagawa - O Oposto de Dizer Adeus (2011)

72. Pipo Pegoraro  - Táxi-Imã  (2011)

73. Passo Torto - Passo Torto  (2011)

74. Juliana Perdigão  - Album desconhecido  (2011)

75. Thiago França e Sambanzo  - Etiópia  (2012)

76. Dudu Tsuda  - Le Son Par Lui Même  (2012)

77. Rodrigo Campos  - Bahia Fantástica  (2012)

78. Nina Becker e Marcelo Callado  - Gambito Budapeste  (2012)

79. Badi Assad  - Amor e Outras Manias Crônicas  (2012)

80. Gui Amabis  - Trabalhos Carnívoros  (2012)

81. Saulo Duarte e a Unidade  - Saulo Duarte e a Unidade  (2012)

82. Flu  - Rocks (2012)

83. Anvil FX  - Anvil Machine  (2013)

84. Cacá Machado - Eslavosamba (2013)

85. Passo Torto - Passo Elétrico (2013)

86. Thiago França - Malagueta, Perus e Bacanaço (2013)

87. Thiago França - A Espetacular Charanga do França (2013)

88. Lulina - Pantim (2013)

89. Lulina - Agamenon (2013)

90. Andrei Furlan - Dia de Casa (2013)

91. Aláfia - Aláfia (2013)

92. Gian Correa - Mistura 7 (2013)

93. Luciana Oliveira - Pura (2013)

94. Blubell - Diva é a Mãe (2013)

95. Felipe Cordeiro - Se Apaixone Pela Loucura Do Seu Amor (2013)

96. Ceruto - Mambo Que Sambo Vol 1 (2014)

97. Paola Pelosini - Cortado Ao Meio (2014)

98. Wazzabi - Na Farofa (2014)

99. Clube Do Balanço - Menina Na Janela (2014)

100. Saulo Duarte e a Unidade - Quente (2014)

101. Lurdez da Luz - Gana Pelo Bang (2014)

102. Pipo Pegoraro - Mergulhar Mergulhei (2014)

103. Romulo Fróes - Barulho Feio (2014)

104. Alessandra Leão - Pedra de Sal (2014)

105. Massa Rara - Massa Rara (2015)

106. Siba - De Baile Solto (2015)

107. Alessandra Leão - Aço (2015)

 Filmografia 
Traição (Episódio Diabólica)'' - Conspiração Filmes (Brasil, 1998)

Redentor - Conspiração Filmes (Brasil, 2004)

O Passado (Brasil, 2007)

A Mulher do meu Amigo - Conspiração Filmes (Brasil, 2008)

A Mulher Invisível - Conspiração Filmes (Brasil, 2009)

O Amor Segundo B. Schianberg - Drama Filmes (Brasil, 2009)

Garcia - (Colombia/Brasil, 2010)

O Homem do Futuro - Conspiração Filmes (Brasil, 2011)

Surfar é Coisa de Rico - Sentimental Filmes (Brasil 2015)

Magnífica 70 - Conspiração Filmes (Brasil, 2015)

Reality Z - Conspiraçnao Filmes (Brasil, 2020)

Ligações Externas 
 Página oficial
 Especial YB Music na MTV
 Prêmio APCA de 2001
 Prêmio APCA de 2006
 Prêmio APCA de 2012

Gravadoras do Brasil
Gravadoras independentes
Gravadoras fundadas em 1999